Hinggan Meng (kinesiska: 兴安盟, 兴安) är en prefektur i Kina. Den ligger i den autonoma regionen Inre Mongoliet, i den norra delen av landet, omkring  kilometer nordost om regionhuvudstaden Hohhot. Antalet invånare är 1613246. Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Hinggan Meng delas in i:
 Ulanhot Shi
 Tuquan Xian
 Horqin Youyi Zhongqi
 Horqin Youyi Qianqi
 Arxan Shi

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Inre Mongoliet
WP:Projekt Kina